

Sciences et techniques 
 (28543) Solis-Gozar est un astéroïde de la ceinture principale.
 Solis Planum est un haut plateau volcanique de la planète Mars.

Culture et société 
 Solis est un film britannique réalisé par Carl Strathie, sorti en 2018. 
 Ana Solis, Carlos Solis et Gabrielle Solis sont des personnages du feuilleton télévisé Desperate Housewives.
 Le Splendor Solis est un manuscrit allemand du .

Anthroponyme

Patronyme 

 Adrien Solis (1969-), un acteur français spécialisé dans le doublage ;
 Antonio  de Solís y Ribadeneyra (1610-1686), un dramaturge et historien espagnol ;
 Felipe Solís (1944-2009), un archéologue mexicain ;
 Francisco de Solís (1620-1684), un peintre espagnol ;
 Francisco de Solís Folch de Cardona (1713-1775), un cardinal espagnol ;
 Hilda Solis (née en 1957), une femme politique américaine ;
 Ignacio Camuñas Solís (1940-), un homme politique espagnol ;
 Isabelle de Solis, un membre de la noblesse castillane du  ;
 Jeffrey Solis (1974-), un arbitre costaricien de football ;
 Joaquín Zavala Solís (1835-1906), un homme politique nicaraguayen ;
 Juan Díaz de Solís (1470-1516), un navigateur et explorateur espagnol ;
 Luis Guillermo Solís Rivera (1958-), président du Costa Rica ;
 Manuel Vidrio Solís (1972-), un footballeur mexicain ;
 Marco Antonio Solís (1959-), un chanteur mexicain ;
 Mauricio Solís (1972-), un footballeur costaricien ;
 Merced Solís (1953-), plus connu sous le nom de Tito Santana, un catcheur mexico-américain ;
 Odlanier Solís (1980-), un boxeur cubain ;
  (1882-1951), un militaire espagnol ;
 Ottón Solís Fallas (1954-), un homme politique et économiste costaricien ;
 Ulises Solís (1981-), un boxeur mexicain ;
 Virgil Solis (1514-1562), un illustrateur et graveur allemand.

Surnom 
 Javier Solís (1931-1966), de son vrai nom Gabriel Siria Levario, est un chanteur et acteur mexicain.

Toponyme

Argentine 
 les îles Solís, un archipel situé dans le Río de la Plata.

États-Unis 
 Solis, census-designated place située au Texas.

Suisse 
 les ponts de Solis, sur la commune d'Alvaschein (canton des Grisons) ;

Uruguay 
 Solís, une ville du département de Maldonado ;
 Solís de Mataojo, une ville du département de Lavalleja.

Patronyme hispanique